Бу́дьте гото́вы, Ва́ше высо́чество!:
 Будьте готовы, Ваше высочество! — повесть Льва Кассиля.
 Будьте готовы, Ваше высочество! (фильм) — фильм режиссёра Владимира Попкова.